Giuseppe Notarianni – politico e avvocato italiano
 Michelangelo Notarianni – giornalista e politico italiano
 Maso Notarianni – giornalista italiano